Enriqueta María de Este (en italiano, Enrichetta Maria d'Este; Módena, 27 de mayo de 1702-Borgo San Donnino, 30 de enero de 1777) fue por matrimonio duquesa de Parma y Piacenza desde 1728 hasta 1731, y después princesa de Hesse-Darmstadt.

Biografía 
Enriqueta nació en Módena. Fue la tercera hija de Reinaldo III de Este, duque de Módena y Reggio, y de Carlota de Brunswick-Luneburgo. Su hermano mayor, el príncipe Francisco, fue el heredero del ducado de Módena y Reggio; dos de sus hermanos menores murieron poco después de nacer. Tenía una buena relación con su cuñada, la princesa Carlota Aglaé de Orleans (hija del regente de Francia, el duque Felipe II de Orleans).

Duquesa de Parma 
Se casó por poderes con su primo Antonio, duque de Parma, el 5 de febrero de 1728. La nueva duquesa hizo su magnífico ingreso en Parma el 6 de julio, donde fue recibida por multitudes de entusiastas y curiosos. A pesar de todos los intentos de Antonio para concebir, no tuvieron hijos. Enriqueta afirmaba que estaba embarazada, por lo cual fue examinada cuidadosamente por muchos médicos, sin obtener ningún signo del embarazo. Como resultado, el Tratado de Viena de 1738 reconoció oficialmente al joven infante Carlos de España como nuevo duque de Parma y Piacenza.

Como Enriqueta seguía manteniendo que estaba embarazada, Dorotea Sofía de Neoburgo, abuela y regente de Carlos, ordenó que fuera examinada por cuatro parteras, quienes informaron que Enriqueta tenía, de hecho, siete meses de embarazo. La noticia fue informada a Parma y demás las cortes europeas. Sin embargo, la reina Isabel Farnesio en España convenció a su madre para examinarla de nuevo, y finalmente se confirmó que no estaba embarazada.

Expulsada de la corte de Módena por su padre, se vio obligada a devolver las joyas de la corona de Parma a Dorotea Sofía y a trasladarse al Palacio Ducal de Colorno, donde estuvo bajo arresto domiciliario.

Liberada, su situación mejoró cuando los ducados de Parma y Piacenza volvieron a poder austriaco en 1736 a cambio del nombramiento de Carlos como rey de Nápoles, Sicilia, y los Presidios de la Toscana.

Segundo matrimonio y muerte 
El 23 de marzo de 1740, en Piacenza, Enriqueta se casó por segunda vez con Leopoldo de Hesse-Darmstadt, hijo del landgrave Felipe de Hesse-Darmstadt, recibiendo los feudos de Borgo San Donnino y Polesine Parmense. La pareja no tuvo hijos. Enriqueta murió el 30 de enero de 1777 y fue enterrada en el convento de los capuchinos en Fidenza (actualmente Iglesia de San Francisco). Sus propiedades fueron heredadas por el emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Ancestros

Títulos y órdenes

Títulos 

27 de mayo de 1702-5 de febrero de 1728: Su Alteza Real la princesa Enriqueta de Módena.
5 de febrero de 1728-20 de enero de 1731: Su Alteza Real la duquesa de Parma.
20 de enero de 1731-23 de marzo de 1740: Su Alteza Real la duquesa viuda de Parma.
23 de marzo de 1740-27 de octubre de 1764: Su Alteza Serenisíma la landgravina de Hesse-Darmstadt.
27 de octubre de 1764-30 de enero de 1777: Su Alteza Serenisíma la landgravina viuda de Hesse-Darmstadt.

Órdenes 

 19 de noviembre de 1767: Dama de la Orden de Santa Isabel. (Electorado del Palatinado)

Bibliografía adicional 
 Romanello, Marina: Enrichetta Maria d'Este, Duchessa di Parma e Piacenza, Dizionario Biografico degli Italiani - Volumen 42, 1993.
 Solari, Giovanna: The House of Farnese: A Portrait of a Great Family of the Renaissance. Nueva York, Doubleday & Company, 1968.

Enlaces externos

Referencias 

Princesas de la casa de Este
Damas de la Orden de Santa Isabel
Duquesas consortes de Parma
Duquesas consortes del siglo XVIII
Nacidos en Módena
Fallecidos en Fidenza